Иван Данилович Кошель (1919 — 2008) — советский военачальник, генерал-майор авиации, кавалер шести орденов Красной Звезды.

Биография 
Из украинской крестьянской семьи. Член ВКП(б). На службе в Красной армии с 1936. Участник Великой Отечественной войны, командир звена 2-го запасного авиационного полка, секретарь партийной ячейки эскадрильи. В мае 1942 становится командиром эскадрильи. В 1943 воевал на Центральном фронте, где заслужил репутацию бесстрашного лётчика. Параллельно с участием в боях, занимался обучением лётного состава 92-го истребительного авиационного полка. После Победы продолжил военную службу лётчиком-испытателем, участник первого перелёта только созданной реактивной авиации СССР по маршруту Москва — Горький, пилотировал МиГ-9. Командир 120-й истребительной авиационной дивизии с 1953 до 1958.

Награды 
 Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени и  II степени , шестью орденами Красной Звезды, медалями.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Первый перелёт на реактивном самолёте
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Лётчики СССР